L'avventuriera (L'Avventurière) – film del 1910 diretto da Louis Feuillade
L'avventuriera (A Lady of Chance) – film del 1928 diretto da Robert Z. Leonard 
L'avventuriera (The Law and the Lady) – film del 1951 diretto da Edwin H. Knopf